Il sistema di punteggio nel tennis è un modo per tenere traccia delle partite di tennis (inclusi gli incontri amichevoli).  La grande maggioranza degli incontri è organizzata in torneo a eliminazione diretta, con i concorrenti eliminati dopo una singola sconfitta. Il vincitore assoluto è l'ultimo concorrente che non subisce sconfitte. Questi tornei per poter essere organizzati al meglio devono avere un numero di concorrenti pari a una potenza di due. In molti eventi amatoriali di livello professionale e di alto livello, i giocatori vengono disposti secondo un sistema di classificazione riconosciuto, detto ranking, al fine di evitare che i migliori giocatori si affrontino nelle fasi iniziali del torneo; inoltre, i bye sono necessari nel caso in cui il numero di concorrenti sia dispari, questi bye nel primo turno vengono generalmente dati ai concorrenti con il ranking più alto. 

Una partita di tennis è composta da punti, game e set. Un set è composto da un numero di game (un minimo di sei), che a loro volta sono composti da punti. Il primo giocatore a conquistare 6 game vince il set, con un margine di almeno 2 game sull'avversario (es. 6–3 o 7–5). Se il set è in parità e si sono raggiunti 6 game ciascuno, di solito viene giocato uno spareggio per decidere il set. Per vincere una partita un giocatore o una squadra devono vincere la maggior parte dei set. Le partite utilizzano il formato al meglio delle tre (vincere due set) o al meglio delle cinque (vincere tre set). Attualmente il formato al meglio delle cinque è solitamente utilizzato solo nelle partite di singolare maschile dei Grand Slam e nel doppio maschile di Wimbledon.

Punteggio di gioco

Descrizione 
Una partita consiste in una sequenza di punti giocati con lo stesso giocatore che serve e viene vinta dal primo giocatore che raggiunge almeno quattro punti con un margine di almeno due punti sul proprio avversario. Normalmente il punteggio di chi ha il servizio viene chiamato per primo e il punteggio del ricevitore per secondo. La valutazione del punteggio nel tennis è insolita in quanto (tranne che nei pareggi) ogni punto ha una chiamata corrispondente diversa dal suo valore in punti. Il punteggio viene chiamato dall'arbitro o dal giocatore che serve, in assenza di arbitro, prima di ogni servizio. 

Ad esempio, se il battitore ha vinto finora tre punti nel gioco e il ricevitore ne ha vinti 2 il punteggio sarà "40-30". 

Nel caso in cui entrambe le parti abbiano vinto lo stesso numero di punti, viene descritto come "15 - all" e "30 - all" (o "15–up" e "30-up"), che corrispondono rispettivamente a 1-1 e 2-2. Tuttavia, se ogni giocatore ha vinto tre punti, il punteggio viene chiamato "deuce", non "40-all". Da quel momento in poi, ogni volta che il punteggio viene pareggiato, viene descritto come "deuce" indipendentemente dal numero di punti giocati. 

Nel gioco standard, quando entrambi i giocatori arrivano sul punteggio di 3 pari, è necessario arrivare a un punteggio di due punti superiore rispetto a quello dell'avversario per vincere. Questo tipo di punteggio di tennis è noto come "punteggio di vantaggio" (o "vantaggio"). Si dice che la parte che vince il punto successivo dopo deuce abbia il vantaggio. Se perdono il punto successivo, il punteggio viene nuovamente ridotto, poiché il punteggio è pari. Se la parte con il vantaggio vince il punto successivo, quella parte ha vinto la partita, poiché ha un vantaggio di due punti. Quando chi ha il servizio si trova in vantaggio, il punteggio può essere chiamato come "advantage in". Quando il ricevitore ha il vantaggio, il punteggio può essere chiamato come "advantage out". Queste frasi sono talvolta abbreviate in "ad in" o "van in" (o "my ad") e "ad out" (o "your ad"). In alternativa, vengono utilizzati i nomi dei giocatori: nei tornei professionali l'arbitro annuncia il punteggio in questo formato (ad esempio "vantaggio Nadal " o "vantaggio Williams"). 

Nel libro delle regole USTA (ma non le regole ITF), c'è il seguente commento: Zero, uno, due e tre possono essere sostituiti da "Love", "15", "30" e "40". 

Per il tie-break, le chiamate sono i punti vinti da ciascun giocatore.

Storia 
Le origini dei punteggi 15, 30 e 40 pare siano francesi medievali. Il primo riferimento è in un testo di Carlo di Valois-Orleans del 1435 che fa riferimento al quarante cinque ("quarantacinque"), che ha dato origine al moderno 40. Le prime teorie registrate sull'origine di 15 furono pubblicate nel 1555 e nel 1579. Tuttavia, le origini di questa convenzione rimangono oscure. 

Una volta si riteneva che i quadranti dell'orologio siano stati utilizzati per contare il punteggio in campo, con la lancetta dei minuti che indicava un punteggio di 15, 30 e 45. Quando la lancetta arrivava a 60, il gioco finiva. Tuttavia, al fine di garantire che il gioco non potesse essere vinto con la differenza di un solo punto, fu introdotta l'idea di  "deuce". Il punteggio di 45 è stato modificato in 40 per fare sì che il punteggio rimanga all'interno dell'orologio. Pertanto, se entrambi i giocatori arrivassero a 40, il primo giocatore a segnare ne riceverebbe solamente dieci, e questo porterebbe l'orologio a 50. Se il giocatore segnasse una seconda volta prima che l'avversario sia in grado di segnare, ne verrebbero assegnati altri dieci e l'orologio passerebbe a 60. Il 60 indica la fine del gioco. Tuttavia, se un giocatore non riuscisse a segnare due volte di seguito, l'orologio tornerebbe indietro a 40 per stabilire un altro "deuce".

Sebbene questo suggerimento possa sembrare attraente, il primo riferimento al punteggio del tennis (come menzionato sopra) è nel XV secolo, e in quel momento gli orologi misuravano solo le ore (da 1 a 12). Quindi il concetto di punteggi di tennis originati dal quadrante dell'orologio non poteva venire dal Medioevo. 

Un'altra teoria è che la nomenclatura del punteggio proveniva dal gioco francese jeu de paume (un gioco precursore del tennis che utilizzava la mano al posto della racchetta). Il campo tradizionale misurava 90 piedi (pieds du roi) di lunghezza con 45 piedi su ogni lato. Quando il battitore ha segnato, si è spostato in avanti 15 piedi. Se il battitore avesse segnato di nuovo, avrebbe spostato di altri 15 piedi. Se il battitore segna una terza volta, può spostare solo 10 piedi più vicini. 

Anche l'origine dell'uso di "love" per zero è contestata. La spiegazione più probabile è che derivi dall'espressione francese per "l'uovo" (l'œuf) perché un uovo assomiglia al numero zero. Un'altra possibilità viene dall'espressione olandese: iets voor lof doen, che significa fare qualcosa per elogiare, senza implicare la posta in gioco. Un'altra teoria sulle origini dell'uso di '"love" deriva dall'idea che, all'inizio di qualsiasi partita, quando i punteggi sono a zero, i giocatori hanno ancora "amore reciproco".

Punteggio di gioco alternativo ("senza vantaggio") 
Un'alternativa popolare al vantaggio è il punteggio "senza vantaggio" (o "no-ad"), creato da James Van Alen per abbreviare il tempo di gioco delle partite. Il punteggio senza vantaggio è un metodo di punteggio in cui il primo giocatore a raggiungere quattro punti vince la partita. Il punteggio senza vantaggio elimina la necessità che un giocatore debba vincere di due punti per portarsi a casa il match. Questo metodo di punteggio viene spesso utilizzato nelle partite del World TeamTennis. Quando questo stile di gioco è utilizzato, il ricevitore può scegliere da quale parte del campo desidera restituire il servizio. Tuttavia, nel doppio senza vantaggio, ogni giocatore serve sempre dallo stesso lato di gioco anche durante il punto finale dei tie-break.
Tale sistema di punteggio viene ad esempio utilizzato nel torneo di doppio delle ATP Finals.

Set score

Descrizione 
Nel tennis, un set consiste in una serie di game giocati con alternanza tra servizio e ricezione. Esistono due tipi di formati di set che richiedono diversi tipi di punteggio. 

Un set ai vantaggi viene giocato fino a quando un giocatore o una squadra non ha vinto almeno 6 games e quel giocatore o squadra ha un vantaggio di almeno 2 games sui propri avversari. I set ai vantaggi non vengono quasi più utilizzati, tranne per i set nei singoli maschili e femminili nell'Open di Francia e nella Fed Cup. Wimbledon utilizza un sistema di punteggio unico per l'ultimo set in cui i giocatori continuano a giocare dopo 6–6 come in un set di vantaggi fino a quando un giocatore guadagna un vantaggio di 2 games. Tuttavia, se i giocatori raggiungono 12–12, viene giocato uno spareggio di 7 punti per decretare il vincitore. I doppi misti ai Grandi Slam utilizzano un formato al meglio delle tre con il set finale giocato come "Super Tie Break" (a volte indicato come un formato "al meglio delle due") tranne a Wimbledon. 

Un tie-break viene giocato con le stesse regole di un set di vantaggio, tranne per il fatto che quando il punteggio viene pareggiato a 6–6, viene giocata una partita di spareggio (o tie-breaker). In genere, il gioco del tie-break continua fino a quando una parte ha vinto sette punti con un margine di due o più punti. Se il punteggio del tie-break arriva a 6–6, allora il giocatore che vince al meglio dei due punti vince il set. 

Il punteggio delle partite in un set viene conteggiato nel modo ordinario, tranne per il fatto che quando un giocatore o una squadra ha un punteggio pari a 0, viene letto come "love".  Questo punteggio viene annunciato dal giudice o dal battitore all'inizio di ogni partita. 

In doppio, il servizio si alterna tra le squadre. Un giocatore serve per un game di servizio completo, con il partner di quel giocatore che serve per l'intero game di servizio successivo della squadra. I giocatori dell'altra squadra ricevono il servizio a punti alternati, con ogni giocatore che dichiara da quale parte del campo riceveranno il servizio per la durata del set. Le squadre si scambiano i games di servizio ogni turno.

Confronto 
I set di vantaggio a volte continuano molto più a lungo dei set tie-break . La partita del primo turno di Wimbledon del 2010 tra John Isner e Nicolas Mahut, che è la partita di tennis professionistico più lunga della storia, si è conclusa con il quinto set 70-68 vinto da Isner. La partita è durata in totale 11 ore e cinque minuti, con il solo quinto set della durata di otto ore e 11 minuti. 

Nonostante siano stati inseriti per accorciare le partite anche i tie-break possono durare a lungo. Ad esempio, una volta che i giocatori raggiungono il punteggio di 6-6 set e raggiungono anche il punteggio di 6-6 al tie-break, il game deve continuare fino a quando un giocatore abbia un vantaggio di 2 punti, il che può richiedere molto tempo. I set decisi dai tie-breaker, tuttavia, sono in genere significativamente più brevi dei set di vantaggi estesi. 

Il set viene vinto dal primo giocatore (o squadra) che ha conquistato almeno sei games e almeno due games in più rispetto all'avversario. Tradizionalmente, i set venivano giocati fino a quando entrambi questi criteri non fossero stati soddisfatti, senza un numero massimo di games. Per rendere meno lunghe le partite, James Van Alen creò un sistema di pareggio, che fu introdotto per la prima volta nei primi anni '70. Prevedeva che in caso il punteggio raggiungesse il 6–5 (o 5–6), venga giocato un altro games. Se il giocatore che conduce vince questo game, il set viene vinto 7–5 (o 5–7). Se il giocatore in svantaggio vince il game, il punteggio viene pareggiato 6 a 6 e viene giocato un game speciale al tie-breaker. Il vincitore del tie-break vince il set con un punteggio di 7–6 (o 6–7). 

Il tie-break non sempre viene utilizzato nel set finale ma spesso si usa nei set che finiscono ai vantaggi e non nel set finale. Pertanto, il set decisivo deve essere giocato fino a quando un giocatore o una squadra non hanno vinto due games in più rispetto all'avversario. Tra i principali campionati di tennis, questa tipologia di punteggio si applica solo agli Open di Francia . Negli US Open, un tie-break viene giocato nel set decisivo (quinto set per gli uomini, terzo set per le donne) a 6-6. A partire dal 2019, a Wimbledon, si gioca un tie-break se il punteggio raggiunge 12-12 nel set finale. All'Australian Open, un tie-break "dal primo al 10" viene giocato nel set decisivo se raggiunge 6–6. (Quando il tie-break fu introdotto per la prima volta a Wimbledon nel 1971, fu invocato sul 8–8 anziché sul 6–6. ) Gli US Open avevano precedentemente tenuto "Super Saturday", dove si sono giocate le due semifinali degli uomini insieme alla finale femminile il secondo sabato dell'evento; quindi utilizzare un tie-break era più prudente perché il riposo del giocatore e la programmazione sono più importanti.

Vincere un set al tie-break 
Con un punteggio di 6–6, un set è spesso determinato da un altro game chiamato "tie-breaker a dodici punti" (o semplicemente "tie-break"). Si disputa solo un'altra partita per decretare il vincitore del set, il punteggio finale sarà 7-6 o 6-7. 

I punti vengono contati usando la numerazione ordinaria. Il set viene vinto dal giocatore che ha segnato almeno sette punti nel tie-break e almeno due punti in più rispetto al proprio avversario. Ad esempio, se il punteggio è di 6 punti a 5 e il giocatore con 6 punti vince il punto successivo, vince il tie-break (7 a 5), così come il set (7 games a 6). Se invece il giocatore con 5 punti vince il punto (per un punteggio di 6–6), il tie-break continua e non può essere vinto sul punto successivo (7–6 o 6–7), poiché nessun giocatore avrà due punti di vantaggio. Nel punteggio del set, a volte vengono mostrati i punti di pareggio e il conteggio del gioco, ad esempio 7–6 10–8 . Un altro modo di elencare il punteggio del tie-break è quello di elencare solo i punti del perdente. Ad esempio, se il punteggio impostato è elencato come 7–6 (8), il punteggio del tie-break era di 10–8 (poiché l'8 è il punteggio del perdente e il vincitore deve vincere di due punti). 

Il giocatore che normalmente servirebbe dopo il 6-6 è quello che serve per primo nel tie-break, e il tie-break è considerato un game di servizio per questo giocatore. Il battitore inizia il suo servizio dal campo douce e serve un punto. Dopo il primo punto, il servizio passa all'avversario del primo battitore. Ogni giocatore quindi serve due punti consecutivi per il resto del tie-break. La prima di ogni sequenza a due punti inizia dal campo di vantaggio del server e la seconda parte dal campo di difesa. In questo modo, la somma dei punteggi è anche quando il battitore serve dal campo deuce. Dopo sei punti, i giocatori cambiano le estremità del campo; si noti che i cambiamenti laterali durante il tie-break si verificheranno nel mezzo della sequenza a due punti di un server. Alla fine del tie-break, i giocatori cambiano di nuovo il campo, dato che il punteggio impostato è sempre dispari (13 games). 

Un sistema di tie-break alternativo chiamato "Coman Tie-Break" viene talvolta utilizzato dalla United States Tennis Association. Il punteggio è lo stesso, ma le modifiche finali avvengono dopo il primo punto e poi ogni quattro punti. Questo approccio consente ai battitori delle squadre doppie di continuare a servire dalla stessa estremità del campo durante il corso del set. Riduce anche il vantaggio che gli elementi (ad es. Vento e sole) potrebbero dare giocando i primi sei punti di un pareggio di sette punti su un lato del campo.

Storia del tie-break 
Il tie-breaker - più recentemente abbreviato in "tie-break", è stato inventato da James Van Alen e presentato nel 1965 come esperimento al torneo pro sponsorizzato a Newport Casino, Rhode Island, dopo un precedente tentativo fallito di accelerare il gioco usando il suo cosiddetto "Van Alen Streamlined Scoring System" ("VASSS"). Per due anni prima dell'Open Era, nel 1955 e nel 1956, il Campionato Pro degli Stati Uniti a Cleveland, Ohio, fu giocato secondo le regole VASSS. Il punteggio è stato lo stesso del tennis da tavolo, con set giocati a 21 punti e giocatori che alternano cinque servizi, senza un secondo servizio. Le regole furono create in parte per limitare l'efficacia del potente servizio del campione professionista in carica, Pancho Gonzales . Anche con le nuove regole, tuttavia, Gonzales ha battuto Pancho Segura nelle finali di entrambi i tornei. Anche se la partita del 1955 andò a 5 set, con Gonzales che si tratteneva a malapena per vincere l'ultimo 21-19, si dice che il completamento abbia richiesto 47 minuti. Però i fan presenti alle partite preferirono il metodo tradizionale, cosi nel 1957 il torneo riprese il vecchio metodo. 

Van Alen ha definito la sua innovazione "tie-breaker", e in realtà ne ha proposto due diversi tipi o versioni: il tie-breaker con il punteggio al meglio tra cinque e nove punti e il tie-breaker con il miglior punteggio tra sette e 12 punti . Il primo dura un massimo di 9 punti e assegna la vittoria nel set a qualunque giocatore o squadra che raggiunga 5 punti, anche se l'altro giocatore o squadra ne ha 4; infatti il margine di vittoria può essere un singolo punto. Poiché questo tie-breaker a "9 punti" deve terminare dopo un massimo di 9 punti, anche se nessun giocatore o squadra abbia un margine di 2 punti. Questo tipo di tie-breaker ebbe il suo debutto nel Grand Slam agli US Open del 1970 e vi restò fino al 1974. Oltre a essere stato utilizzato per 5 anni agli US Open, è stato utilizzato anche un anno a Wimbledon e per un po' sul circuito di Virginia Slims e negli American College. 

L'altro tipo di tie-breaker introdotto da Van Alen è il tie-breaker "12 punti" che è più familiare e ampiamente utilizzato oggi. Poiché termina non appena il giocatore o la squadra raggiungono 7 punti, a condizione che quel giocatore o quella squadra sia in vantaggio dell'altro in quel momento di almeno due punti. Tuttavia, poiché il giocatore o la squadra vincente deve vincere con un margine di almeno due punti, un tie-breaker a "12 punti" può superare i 12 punti.

La voglia di cambiare regolamento aumentò' dopo una monumentale lotta del 1969 a Wimbledon tra Pancho Gonzales e Charlie Pasarell . Questa è stata una partita a 5 set che è durata cinque ore e 12 minuti e ha richiesto 2 giorni per essere completata. Nel quinto set il quarantunenne Gonzales ha vinto tutti e sette i punti partita che Pasarell aveva contro di lui, tornando due volte da 0 a 40 di svantaggio. Il punteggio finale è stato di 22–24, 1–6, 16–14, 6–3, 11–9 per Gonzales. 

Il tie-breaker ha dato al tennis un "traguardo" definito. 

 In quanto segue, il "set finale" indica il quinto set per le partite al meglio delle cinque e il terzo set per le partite al meglio delle tre. 

Nel 1971, il tie-breaker a nove punti fu introdotto a Wimbledon per la prima volta (questo fu il primo cambiamento di punteggio a Wimbledon in 94 anni di storia). 

Nel 1972, Wimbledon mise in atto un tie-breaker di 12 punti quando il punteggio in un set raggiungesse 8–8 games a meno che il set fosse tale che uno dei giocatori potesse vincere la partita. 

Nel 1979, Wimbledon cambiò le sue regole in modo che un tie-break (12 punti) potesse essere giocato quando qualsiasi set tranne il set finale avesse raggiunto il 6–6. 

Nel 1989, la Coppa Davis ha adottato il tie-break in tutti i set giocati con l'eccezione del set finale, per poi estenderlo anche a esso solo dal 2016. 

Nel 2001, gli Australian Open hanno sostituito il decisivo terzo set di doppio misto con un "match tie-break" di diciotto punti. Nonostante alcune critiche al cambiamento da parte di tifosi ed ex professionisti, gli US Open (dal 2003) e gli Open di Francia (dal 2007) hanno seguito gli Australian Open utilizzando lo stesso formato per il doppio misto. Wimbledon invece continua a giocare al meglio dei 3 set, con tie-break nel set finale sul 12

I tie-break ora sono quasi utilizzati a tutti i livelli di gioco, per tutti i set in una partita; tuttavia, il pareggio non è un elemento obbligatorio in nessun set e la formattazione effettiva di set e tie-break dipende dal direttore del torneo nei tornei e, nelle partite private, dall'accordo dei giocatori prima dell'inizio del gioco. Attualmente, l'Open di Francia è l'unico torneo a non utilizzare un tie-break per il set decisivo nei singoli. I tie-break non sono stati utilizzati nel set finale degli Australian Open per singoli prima del 2019, come anche a Wimbledon e Fed Cup, Né sono stati utilizzati per i set finali nelle partite di Coppa Davis o alle Olimpiadi prima del 2016. Gli US Open hanno usato un tie-break nel set finale, sia in singolo sia in doppio, dal 1970, ed è stato l'unico grande torneo a usare un tie-break nel set finale per singoli prima del 2019. Tuttavia, l'Australian Open e il French Open usano un tie-break finale sia nel doppio maschile sia in quello femminile. 

Dopo che son state criticate due lunghe semifinali nei Singoli maschili 2018, Wimbledon ha annunciato che i Campionati dal 2019 in avanti utilizzeranno i tie-break nel set finale se il punteggio raggiungesse 12 games. Il primo che si è verificato è stato nel terzo turno degli uomini, con Henri Kontinen e John Peers che hanno sconfitto Rajeev Ram e Joe Salisbury . 

Poco dopo l'annuncio dell'introduzione del tie-break sul set finale di Wimbledon, gli Australian Open anche per il loro torneo del 2019 hanno ora introdotto un "super tie-break" a 6-6 sia per i singoli sia per i doppi (ma non i doppi misti) nel set finale, sostituendo il formato precedente in cui il set finale sarebbe continuato fino a quando un giocatore fosse in vantaggio di due partite. Il nuovo formato per il set finale è simile al "tie-breaker a 12 punti", ma con il vincitore che è il primo a 10 punti invece di 7 (e devono comunque vincere di 2 punti). Tennis Australia lo ha definito un "tie-break a 10 punti", sebbene ciò non sia coerente con il ragionamento alla base della denominazione del "tie-breaker a 12 punti", che rappresenta il numero totale minimo di punti (un punteggio di 7–5); lo stesso ragionamento renderebbe il nuovo formato un "tie-breaker a 18 punti" con un punteggio minimo vincente di 10–8. 

A partire dal 2019, l'Open di Francia rimane l'unico tra i tornei del Grande Slam che non utilizza alcuna forma di pareggio per i singoli nel set finale; ciascuno dei quattro tornei del Grande Slam ha ora adottato diverse regole che regolano il modo in cui il set finale per i singoli verrà concluso in partite ravvicinate.

Formato di punteggio alternativo 
Mentre i set tradizionali continuano fino a quando un giocatore vince almeno sei games con un margine di almeno due games, ci sono diversi formati di punteggio dei set in uso. Un formato di set alternativo comune è il set di otto o nove game pro. Invece di giocare fino a quando un giocatore raggiunge sei games con un margine di due games, si gioca fino a quando un giocatore vince otto o nove games con un margine di due games. Un tie-break viene quindi giocato in otto o nove games. Sebbene il formato non sia utilizzato nelle moderne partite professionali o riconosciuto dalle regole ITF, è stato presumibilmente utilizzato nelle prime tournée professionali. È comunemente utilizzato in vari campionati amatoriali e nelle scuole superiori come alternativa più breve al meglio dei tre match, ma è più lungo di un tradizionale tie-break. 

Un altro formato di set alternativo sono i cosiddetti "set brevi" in cui le prime quattro partite si vincono con due games. In questo formato si gioca un tie-break in tutti e quattro i games. L'ITF ha sperimentato questo formato in partite di Coppa Davis di basso livello, ma l'esperimento non ha convinto l'ITF ed è stato interrotto. Tuttavia, questa versione rimane un'alternativa accettabile nelle regole ITF di Tennis. 

Un altro formato di set alternativo si è potuto osservare nel World Team Tennis in cui il vincitore di un set è il primo ad aggiudicarsi cinque games e un tie-break di nove punti si gioca sul 4–4. 

Un'alternativa al metodo di punteggio più breve del Tennis Australia Fast4 è il tennis Thirty30, dove ogni partita inizia dal 30-30. Thirty30 (T30) è un formato abbreviato di tennis e può essere paragonato al formato Twenty20 (T20) del cricket. in questa modalità i set sono abbastanza brevi, infatti vengono giocati mediamente in 20 minuti

Punto partita

Descrizione 
Il vincitore è la squadra che vince più della metà dei set e la partita termina non appena questo si verifica. Le partite maschili si possono giocare al meglio delle 3 o 5 partite, mentre le femminili e i doppi misti si giocano al meglio delle 3.

L'alternanza del servizio tra le partite continua per tutta la partita indipendentemente dai set, ma le estremità vengono cambiate dopo ogni partita dispari all'interno di un set (inclusa l'ultima partita). Se, ad esempio, il secondo set di una partita termina con il punteggio a 6–3, 1–6, le estremità vengono cambiate poiché l'ultima partita giocata è stata la 7a (dispari) partita del set e nonostante fosse il 16 ° (pari) game della partita. Anche quando un set termina con un game dispari, i finali vengono nuovamente cambiati dopo il primo gioco del set seguente. Un game al tie-breaker viene trattato come un singolo game ai fini di questa alternanza. Poiché i tie-breaker danno sempre un punteggio di 7–6, dopo il tie-breaker c'è sempre un cambio di campo. 

Il punteggio di una partita completa può essere dato semplicemente dai set vinti o con i punteggi di ciascun set assegnati separatamente. In entrambi i casi, il punteggio del vincitore della partita viene indicato per primo. Nella prima forma più breve, una partita potrebbe essere elencata come 3–1 (ovvero tre set su una). In quest'ultima forma, questa stessa corrispondenza potrebbe essere ulteriormente descritta come "7–5, 6–7 (4–7), 6–4, 7–6 (8–6) ". Questa partita è stata vinta con tre set a uno, con il perdente della partita che ha vinto il secondo set su un tie-breaker. I numeri tra parentesi, normalmente inclusi nei segnapunti stampati ma omessi quando pronunciati, indicano la durata del tie-breaker dopo un determinato set. Qui, il vincitore della partita ha perso il tie-break del secondo set 7–4 e ha vinto il tie-break del quarto set 8–6.

Totale punti vinti 
Visto che il tennis viene punteggiato set per set e game per game, un giocatore può vincere la maggior parte dei punti ma perdere comunque l'incontro. 

Considera un giocatore che vince sei games in ciascuno dei due set, il tutto per un punteggio di gioco-30. Il vincitore ha segnato 4 × 12 = 48 punti e il perdente 2 × 12 = 24. Supponiamo anche che il perdente vinca quattro partite in ogni set, il tutto con un punteggio di game-love. Il perdente ha totalizzato 4 × 8 = 32 punti e il vincitore zero in quelle partite. Il punteggio finale è una vittoria di 6–4, 6–4; punti totali 48–56. 

Un perfetto esempio di ciò che abbiamo visto si è potuto osservare nella partita record tra Isner-Mahut nel primo turno di Wimbledon, 22-24 giugno 2010. L'americano John Isner ha battuto il francese Nicolas Mahut  6–4, 3–6, 6–7 (7–9), 7–6 (7–3), 70–68 - Mahut vincendo un totale di 502 punti ai 478 di Isner.

Partite vinte in totale 
Allo stesso modo, un giocatore può perdere una partita nonostante abbia vinto la maggior parte delle games giocati (o vincere una partita nonostante abbia perso la maggior parte dei games). Roger Federer ha vinto la finale di Wimbledon del 2009 su Andy Roddick (5–7, 7–6 (8–6), 7–6 (7–5), 3–6, 16–14) nonostante Roddick abbia vinto più games (39, contro Federer 38). Roger Federer ha anche perso la finale di Wimbledon 2019, nonostante abbia vinto più games di Novak Djokovic .

Annunciazione del punteggio 
Quando si gioca una partita, di solito è meglio chiamare ogni punteggio ad alta voce con il proprio avversario per evitare conflitti. Durante una partita, il battitore ha la responsabilità di annunciare il punteggio del game prima di servire. Questo viene fatto annunciando prima il punteggio del battitore. Se, ad esempio, il battitore perde i primi tre punti del suo gioco di servizio, lui o lei direbbe "love-40". Questo deve essere fatto ogni volta. Dopo che un set è completo, il battitore, prima di servire per il primo game del set successivo, annuncia i punteggi del set finora completati nella partita, indicando prima i propri punteggi. Se il battitore ha vinto i primi due set e sta iniziando il terzo, lui o lei direbbe "due-love, nuovo set". Se il battitore avesse perso i primi due set, avrebbe detto "love-due, nuovo set". Alla fine, dopo il completamento del game, uno dei due giocatori, quando gli viene chiesto il punteggio, annuncia per primo il proprio punteggio. 

Ad esempio, considerando un incontro tra Victoria Azarenka e Ana Ivanovic . Azarenka vince il primo set per 6–4, Ivanovic vince il set successivo per 7–6 (vincendo il tie-break 7–4) e Azarenka vince il set finale 6–0. 

Al termine di ogni set, l'arbitro ne annuncia il vincitore: 

 Gioco, primo set, Azarenka. 
 Gioco, secondo set, Ivanovic. 

Alla fine del match, il risultato sarebbe annunciato come: 

 Gioco, set, match, (Victoria) Azarenka, due set a uno, sei-quattro, sei-sette, sei-love. 

Il risultato sarebbe scritto come: 

  Victoria Azarenka defeated  Ana Ivanovic 6–4, 6–7(4–7), 6–0

Il punteggio viene sempre scritto e annunciato rispetto al vincitore della partita. Il punteggio del tie-break non è incluso nell'annuncio del risultato finale. 

Se una partita termina prematuramente a causa di un giocatore che si ritira o viene squalificato (inadempienza), il punteggio parziale in quel momento viene annunciato come punteggio finale, con il giocatore rimasto come vincitore nominale. Un esempio si può trovare aiCampionati Aegon 2012 dove il punteggio è stato scritto e annunciato come: 

  Marin Čilić sconfitto David Nalbandian 6–7 (3–7), 4–3 (impostazione predefinita) 
 Violazione del codice, comportamento antisportivo, default, Mr. (David) Nalbandian.

Variazioni e slang 
Durante il gioco informale del tennis, in particolare nei club di tennis negli Stati Uniti (anche in altri paesi di lingua inglese), gli annunci di punteggio vengono spesso abbreviati. Ad esempio, un punteggio 15 viene sostituito con "cinque" o "fif". "Love" viene spesso sostituito per indicare "zero". Allo stesso modo, i punteggi di 30 e 40 possono talvolta essere definiti rispettivamente come "tre" e "quattro". Un punteggio di 15-all a volte può essere annunciato come "cinque". Per confondere ulteriormente gli annunci di punteggio, un punteggio di 30 all (30–30) può spesso essere chiamato "deuce", e il seguente punto indicato come "ad in" o "ad out" (o "my ad" o "your ad"), a seconda di quale giocatore (o squadra) ha vinto il punto. La logica di ciò è che un punteggio di 30 all è effettivamente lo stesso di un deuce (40–40).

Scorecards 

Per il controllo del punteggio formale ed ufficiale della partita, ad esempio l'arbitro di sedia, compila una scorecard, su carta o elettronicamente. La scorecard consente all'arbitro di registrare i dettagli di ciascun punto, oltre alle violazioni delle regole e altre informazioni sulle partite. I segni normalmente utilizzati per ciascun punto sono: 

 ⁄ - punto vinto 
 A - punto vinto tramite ace 
 D - punto vinto tramite doppio errore 
 Punto C vinto tramite violazione del codice 
 Punto T vinto tramite violazione del tempo 

Un altro punto viene contrassegnato in una casella di punteggio per un errore nella prima di servizio.

Note

Bibliografia 
 Faulkner, Trish & Lemelman, Vivian (1999). La guida completa al tennis dell'idiota . New York: Macmillan Publishing 

Terminologia tennistica